Bocourt kan som auktorsförkortning betyda:

 Marie Firmin Bocourt
 José L. Bocourt Vigil

Robotskapade auktorsförkortningar